La Coppa delle Nazioni 2011 è stata la 64ª edizione dell'omonima competizione di hockey su pista. Il torneo, organizzato dal Montreux Hockey Club, ha avuto luogo tra il 20 e il 24 aprile 2011.

Il trofeo è stato conquistato dal  per la sedicesima volta nella sua storia.

Prima fase

Girone A

Girone B

Fase finale

Tabellone 1º - 4º posto

Tabellone 5º - 8º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 
 
 

Coppa delle Nazioni di hockey su pista
Hockey su pista nel 2011
Hockey su pista in Svizzera
Hockey su pista a Montreux